Le  Montreux Volley Masters de volley-ball féminin s'est déroulé du 8 au  à Montreux, en Suisse. Huit équipes y ont participé.

Équipes participantes

Poules

Tour préliminaire

Poule A

Résultats 

|}

Classement 

|}

Poule B

Résultats 

|}

Classement 

|}

Phase finale

Classement 1-4

Classements 5-8

Classement final

Récompenses individuelles 
 MVP : Kenia Carcaces 
 Meilleure marqueuse : Kenia Carcaces 
 Meilleure attaquante : Tatiana Kocheleva 
 Meilleure contreuse : Berenika Okuniewska 
 Meilleure serveuse : Liyi Chen 
 Meilleure passeuse : Qiuyue Wei 
 Meilleure réceptionneuse : Ruoqi Hui 
 Meilleure libéro : Nicole Davis

Liens externes 

Volley-ball en 2010
Montreux Volley Masters